Джида́ — топоним. Может означать:
 
 Джида — река в Бурятии, левый приток Селенги.
 Джида — село в Джидинском районе Бурятии.
 Джида — село в Балейском районе Забайкальского края.
 Джида (остров) — остров в Персидском заливе, Бахрейн.

Другое 
 Джида — железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги в Джидинском районе Бурятии в селе Джида.
 Джида — бывший военный аэродром в Джидинском районе Бурятии в 3 км от села Джида.

См. также  
 Джида — распространённое в Центральной Азии наименование деревьев рода Elaeagnus и их съедобных плодов.